Харитас има више значења:

 Харитас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Харитас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Харитас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику